Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Gilles Simon 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Adrián García (quarti di finale)
 Juan-Pablo Guzman (secondo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

 Peter Luczak (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2004